Főszékesegyházi Kincstár, Esztergom
 Főszékesegyházi Kincstár, Kalocsa